Экологи́ческий регио́н, или экорегио́н — применяющаяся главным образом в англоязычной эколого-географической литературе ландшафтная единица. Представляет собой относительно крупный участок суши или акватории, отличающийся относительно однородным биотическим сообществом. Экологические регионы выделяются с учётом существующих биогеографических единиц, в частности биомов и, как следствие, обладают характерным сочетанием биотических сообществ и видов.

Применяются при планировании природоохранной деятельности, изучении, мониторинге и охране экосистем Всемирным Фондом дикой природы и природоохранными органами США, Канады и Мексики.

Определения 

По определению Всемирного фонда дикой природы

По определению Джима Омерника (),

Классификации экорегионов 
По классификации Всемирного фонда дикой природы, на территории Земли выделяются 8 крупных экологических зон или 14 биомов, которые в свою очередь подразделяются на экорегионы. Экологические регионы занимают относительно крупные территории и акватории. Всего на суше выделяют 867 экорегионов. Экорегионы выделяются на основе зоо- и ботанико-географических признаков (что делает их сходными с биомами), но кроме того учитывают естественные географические границы, такие как границы континентов и горные хребты. Видовой состав животного мира и сочетание экосистем в пределах разных экорегионов имеют выраженные отличия.

Классификация Омерника 
Омерником с соавторами для нужд национального природоохранного агентства США была разработана классификация экорегионов. Эта классификация была взята за основу при совместной разработке США, Канадой и Мексикой (при содействии Commission for Environmental Cooperation) карт экологических регионов Северной Америки.

Система Омерника включает 4 уровня экологических регионов, образующих иерархическую систему. На территории Северной Америки выделяют 15 крупных экологических регионов (экорегионы 1 уровня), которые, в свою очередь, подразделяются на экорегионы 2 уровня и так далее.

Классификация Бейли 
По заказу Лесной службы  при Министерстве сельского хозяйства США под руководством Роберта Бейли () была разработана иерархическая система экорегионов Северной Америки. На верхнем уровне иерархии находится область (). Континентальная часть США делится на засушливую область, влажную умеренную и влажную тропическую.

Значение 
Появление термина «Экорегион» явилось следствием роста интереса к экосистемам и их функционированию. В частности, известны проблемы масштаба, возникающие при изучение ландшафтов и управлении ими. Согласно принципам системного подхода, установившегося в экологии, совокупность взаимосвязанных экосистем образует единое целое, не сводимое к сумме составляющих его частей.
Всемирный Фонд Дикой природы опубликовал список 200 наиболее ценных с точки зрения их озраны экорегионов, известный как «Global 200».
Некоторые радикальные экологические движения выступают за использование экорегионов в качестве основной территориальной единицы организации общества и управления им.

Пресноводные экорегионы 
Пресноводные экорегионы — это крупные акватории, охватывающие одну или несколько пресноводных экосистем, которые обладают выраженным набором пресноводных биотических сообществ и видов. Видовой состав, динамика и экологические условия в пределах экорегиона имеют больше сходства между собой, чем с соседними экорегионами и вместе образуют единую природоохранную территориальную единицу. Примерами пресноводных систем могут служить реки, временные водные потоки, озёра и болота.
Практически вся суша поделена на 426 пресноводных регионов, которые объединяются в группы — типы местобитаний.
Специалисты Всемирного фонда дикой природы выделяют 12 основных типов пресноводных местообитаний. Они объединяют экологические регионы со сходными биологическими, химическими и физическими характеристиками и могут рассматриваться как аналоги биомов суши.
 Крупные озёра ()
 Дельты крупнейших рек ()
 Полярные пресноводные системы ()
 Горные пресноводные системы ()
 Прибрежные реки умеренного пояса ()
 Пойменные реки и водно-болотые угодья умеренного пояса ()
 Горные реки умеренного пояса ()
 Пересыхающие пресные воды и бассейны с преимущественно дождевым питанием ()
 Океанических островов ()
 Тропические и субтропические прибрежные реки ()
 Тропические и субтропические пойменные реки и водно-болотные угодья ()
 Тропические и субтропические горные реки ()

См. также 
 Экологическая зона
 Биом
 Ландшафт
 Экотон
 Global 200 (англ.)
 Макрорегион
 Список экорегионов России

Ссылки 
 Карты наземных экорегионов  на сайте агентства по охране окружающей среды США (EPA)
 Описание пресноводных экорегионов

Примечания